Blue Rock Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blue Rock Mountain (North Carolina)
 Blue Rock Mountain (Tennessee)

Siehe auch:
 Bluerock Mountain